Anže Kuralt, slovenski hokejist, * 31. oktober 1991, Kranj.

Kuralt je kariero začel pri klubu Triglav Kranj v slovenski mladinski ligi, v sezoni 2008/09 je prvič nastopil v slovenski članski ligi. V sezoni 2009/10 je igral za Red Bull Salzburg v avstrijski mladinski ligi in osvojil naslov prvaka. V sezonah 2010/11 in 2011/12 je igral za HK Acroni Jesenice v ligi EBEL in slovenskem prvenstvu, ki ga je osvojil v sezoni 2010/11. Sezono 2012/13 je začel pri klubu Triglav Kranj v ligi INL, v zaključku sezone pa je igral za Herning IK v danski ligi. Pred začetkom sezone 2013/14 je prestopil v francoski klub Dauphins d'Épinal, konec februarja 2014 pa v EBEL-ligaša Graz 99ers.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na po dveh svetovnih prvenstvih do 18 let in svetovnih mladinskih prvenstvih. V slovensko reprezentanco je bil prvič vpoklican ob prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam ni dobil priložnosti na nobeni od tekem. Istega leta je prvič nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v diviziji D1A, ko je dosegel en gol in tri podaje na petih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 22
| 14
| 6
| 20
|
| 40
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 26
| 28
| 22
| 50
|
| 98
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 14
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 5
| 7
| 7
| 14
| +10
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska ml. liga
| 09/10
|
| 20
| 18
| 17
| 35
|
| 44
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 10
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 51
| 3
| 7
| 10
| -7
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +2
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 37
| 7
| 4
| 11
| -8
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 11/12
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 5
| 3
| 8
|
| 39
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| INL
| 12/13
|
| 20
| 15
| 11
| 26
|
| 51
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Herning IK
| Danska liga
| 12/13
|
| 6
| 4
| 5
| 9
|
| 4
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Dauphins d'Épinal
| Francoska liga
| 13/14
|
| 24
| 18
| 21
| 39
| +12
| 18
|
| 1
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +6
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 254
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 114
| bgcolor="#7FFF00" | 239
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 386
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 89
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Herning IK
Hokejisti Dauphins d'Épinal
Hokejisti Graz 99ers
Kranjski športniki